Murawski ist der Familienname folgender Personen: 

 Bob Murawski (* 1964), US-amerikanischer Filmeditor
 Erich Murawski (1894–1970), deutscher Journalist, Offizier und Archivar
 Friedrich Murawski (1898–1945), deutscher Priester und Nationalsozialist
 Fritz Anton Murawski (1879–1935), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Günter Murawki, Geburtsname von Günter Grasner (1909–2000), deutscher Kriminalpolizist
 Hans Murawski (1915–1994), deutscher Geologe
 Klaus-Peter Murawski (* 1950), deutscher Politiker (Grüne), ehemaliger Chef der Staatskanzlei in Baden-Württemberg
 Maciej Murawski (* 1974), polnischer Fußballspieler
 Martin Murawski (* 1988), deutscher Handballspieler
 Radosław Murawski (* 1994), polnischer Fußballspieler
 Rafał Murawski (* 1981), polnischer Fußballspieler
 Sebastian Murawski (* 1994), polnischer Fußballspieler